Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2008/09.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 4 июля 2008 года.

Первые матчи прошли 15—16 июля, ответные — 22—23 июля 2008 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 4 июля 2008 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 29—30 июля, ответные — 5—6 августа 2008 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 1 августа 2008 года.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 12—13 августа, ответные — 26—27 августа 2008 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2008/2009